Souad Oulhaj (1974. június 12. –) marokkói nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Marokkói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát és azangolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segített az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság

U20-as női labdarúgó-világbajnokság
Oroszország a 3., a 2006-os U20-as női labdarúgó-világbajnokságot, Japán a 6., a 2012-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe.

2006-os U20-as női labdarúgó-világbajnokság

2012-es U20-as női labdarúgó-világbajnokság

---

U17-es női labdarúgó-világbajnokság
Trinidad és Tobago rendezte a 2., a 2010-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbírónak alkalmazta.

2010-es U17-es női labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Kína az 5., a 2007-es női labdarúgó-világbajnokságot, Kanada a 7., a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 2007-ben Dagmar Damková állandó asszisztense lehetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2007-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2015-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Női Afrikai nemzetek-kupája 
1991-től rendezik a nemzetközi labdarúgó tornát. 2006-ban a CAF JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe.

Algarve-kupa
Portugáliában meghívásos alapon évente rendszeresen megtartják a női labdarúgó-válogatottak tornáját, ahol 2005-ben a FIFA JB ellenőrizte partbírói felkészültségét.

Források 

Marokkói labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek